Olophrum är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Wilhelm Ferdinand Erichson 1839. Olophrum ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Olophrum